La Pierre de Jérusalem est une variété de pierre calcaire que l'on trouve dans la région de Jérusalem

 Pierre de Jérusalem est un patriarche de Jérusalem de 524 à 552

pt:Pedro de Jerusalém